Гайтон () — английская фамилия. Известные носители:

 Гайтон, Ванда (род. 1965) — американская баскетболистка и тренер.
 Гайтон, Джейлен (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Гайтон, Микки (род. 1984) — американская певица.
 Гайтон, Уэйд (род. 1972) — американский художник, живописец-абстракционист и минималист.